Csehország
 Drslavice, település a Dél-csehországi kerület Prachaticei járásában
 Drslavice, település a Zlíni kerület Uherské Hradiště-i járásában